Scott County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Scott County (Arkansas)
 Scott County (Illinois)
 Scott County (Indiana)
 Scott County (Iowa)
 Scott County (Kansas)
 Scott County (Kentucky)
 Scott County (Minnesota)
 Scott County (Mississippi)
 Scott County (Missouri)
 Scott County (Tennessee)
 Scott County (Virginia)